Комисса́ровка — топоним:

Россия 
 Комиссаровка — село в Белогорском районе Амурской области.
 Комиссаровка — посёлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Комиссаровка — деревня в Мариинском районе Кемеровской области.
 Комиссаровка — деревня в Называевском районе Омской области, упразднена в 2008 г.
 Комиссаровка — село в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Комиссаровка — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Комиссаровка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Комиссаровка — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Комиссаровка — деревня в Викуловском районе Тюменской области.

 Комиссаровка — река в Приморском крае России.

Украина 
 Комиссаровка — село, Пятихатский район, Днепропетровская область.
 Комиссаровка — село, Краснодонский район, Луганская область.
 Комиссаровка — посёлок городского типа, Перевальский район, Луганская область.
 Комиссаровка — село, Березанский район, Николаевская область.
 Комиссаровка — до 2016 г. название села Яснополье, Лебединский район, Сумская область.
 Комиссаровка — до 2016 г. название села Приморское, Генический район, Херсонская область.

 Комиссаровка — река в Днепропетровской области.

См. также 
 Краснокомиссаровка